ГАЗ-11:

 ГАЗ-11 — шестицилиндровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания производства Горьковского автомобильного завода. В 1930-е — 1940-е годы устанавливался на легковые автомобили ГАЗ-11 и ГАЗ-61. Двигатель ГАЗ-11 с его модификациями широко применялся на военной технике (лёгкие танки, лёгкие учебные самолёты), в послевоенные годы устанавливался на автомобили ГАЗ-12, ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-52. Четырёхцилиндровая версия двигателя устанавливалась на автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-М-20 «Победа».
 ГАЗ-11 — легковой автомобиль, разработанный на базе «Эмки» ГАЗ-М-1, выпускался в малом количестве в 1930-е — 1940-е годы. Существовало две модификации: ГАЗ-11-73 (седан) и ГАЗ-11-40 (фаэтон). На автомобили ГАЗ-11 устанавливался двигатель ГАЗ-11.